Кубок Болгарії з футболу 2013–2014 — 74-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вдруге здобув «Лудогорець».

1/16 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|17 вересня/12 жовтня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 вересня/9 жовтня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 вересня/10 жовтня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 вересня/12 жовтня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 вересня/13 жовтня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18 вересня/23 жовтня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/12 жовтня 2013

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/15 листопада 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/19 листопада 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/16 листопада 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/17 листопада 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/17 листопада 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/17 листопада 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/23 листопада 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16 листопада/19 грудня 2013

|}

Чвертьфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/19 березня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/20 березня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/19 березня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16 березня/2 квітня 2014

|}

Півфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/23 квітня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на soccerway 

2013—2014
2013 у болгарському спорті
2014 у болгарському спорті
Болгарія
Болгарія